

Persone 
 Chubby – soprannome di Andrew Chandler, golfista inglese
 Chubby – soprannome di Charles Gavan Power, politico e hockeista su ghiaccio canadese
 King Chubby – pseudonimo di Junior Byles, cantante giamaicano
 Chubby Checker – cantautore statunitense
 Chubby Dudley – wrestler statunitense
 Chubby Grigg – giocatore di football americano statunitense
 Alfred Lovell "Chubby" Dean – giocatore di baseball statunitense
 Charles Randolph "Chubby" Johnson – attore e giornalista statunitense
 Frederick R. "Chubby" Parker – musicista statunitense
 Greig Stewart "Chubby" Jackson – bassista e bandleader statunitense
 John Arthur "Chubby" Cox III – cestista statunitense
 Popa Chubby – chitarrista e cantante statunitense
 Robert Russell "Chubby" Wise – musicista statunitense
 Roy "Chubby" Brown – comico inglese
 Roy "Chubby" Carrier – musicista statunitense
 Velma "Chubby" Newsom – cantante statunitense

Personaggi immaginari 
 Chubby – personaggio della serie televisiva Simpatiche canaglie

Pagine correlate 
 Chubb
 Cubby